Фраза — одиниця мови.
 Фраза — український інтернет-холдинг, який об'єднує низку засобів масової інформації.